Luciana ima više značenja:
 Luciana, Pisa
 Luciana, Prato